

Patronyme 

 Étienne Gagnaire (1906-1980), député du Rhône de 1956 à 1958 ;
 Aline Gagnaire (1911-1997), peintre française ;
 Jean-Louis Gagnaire (né en 1956), homme politique français ;
 Myriam Gagnaire (née en 1969), actrice de télévision et de théâtre française ;
 Pierre Gagnaire (né en 1950), grand chef cuisinier français.